Norman Lockyer - cientista e astrônomo inglês
Ilha Lockyer - no Canal do Almirantado, Antártida
Lockyer (cratera marciana)

Desambiguações de sobrenomes